Le nom de Pierre Boussel est porté par plusieurs personnalités :
 Pierre Boussel, journaliste et écrivain français ;
 Pierre Boussel dit Pierre Lambert (1920-2008), homme politique français, appartenant au mouvement trotskiste.